Tangerine Dream – gruppo musicale tedesco
 Tangerine Dream – album dei Kaleidoscope del 1967
 Tangerine Dream – singolo dei Do As Infinity del 1999, dall'album Break of Dawn
 Tangerine Dream – singolo di Ensi del 2012, dall'album Era Tutto Un Sogno.